Flinn est un patronyme porté notamment par :

 Alex Flinn (1966-), écrivaine américaine de romans d'aventures et fantastiques ;
 Elaine Flinn (1939-2008), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Ryan Flinn (1980-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.